Аслани — фамилия. Известные носители:
 Аслани, Али (1882–1966) — албанский политик, поэт.
 Аслани, Косоваре (род. 1989) — шведская футболистка.
 Аслани, Кристьян (род. 2002) — албанский футболист.
 Аслани, Мухо (род. 1937) — албанский политик.